Rattan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sarjit S. Rattan
 Volney Rattan